Enric VII del Sacre Imperi Romanogermànic, (1275-1313)
 Enric VII d'Anglaterra, (1457-1509)
 Enric VII de França, (pretendent orleanista al tron francès, nascut el 1933)